Kleine grüne Männchen steht für:

 fiktive außerirdische Lebewesen, siehe Marsianer #Heutige Situation
 ungekennzeichnete Angehörige der russischen Streitkräfte, siehe Grüne Männchen
 Figuren von Pat Mallet (1941–2012), französischer Comiczeichner